Carlota de Mónaco (en francés: Charlotte Grimaldi). (30 de septiembre de 1898 – 15 de noviembre de 1977), fue hija extramatrimonial de Luis II de Mónaco y de Marie Juliette Louvet.

Biografía

Fue princesa heredera de Mónaco desde 1922 hasta 1944, cuando renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo, el futuro Raniero III de Mónaco. Su esposo fue el conde Pedro de Polignac, desde 1920 hasta 1933 y también tuvieron a la princesa Antonieta de Mónaco.

Desde 1919 hasta su muerte ostentó el título hereditario de Duquesa de Valentinois.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas monegascas 
  Dama gran cruz de la Orden de San Carlos.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Gran oficial de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa).
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).
  Cruz de Honor de la Orden Pontificia Pro Ecclesia et Pontifice [Por la Iglesia y por el Papa] (Ciudad del Vaticano).
  Medalla de Oro de la Gratitud Francesa, 1ra Clase (República Francesa).
  Medalla de honor del Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas (República Francesa).
  Medalla de Plata de la Cruz Roja Francesa (República Francesa).
  Medalla conmemorativa de la Guerra 1914-1918 (República Francesa).
  Medalla de Honor de la Administración Penitenciaria (República Francesa).
  Comandante de la Orden del Mérito Social (República Francesa).

Ancestros

Véase también 
 Soberanos de Mónaco

Referencias 

Príncipes de Mónaco
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes oficiales de la Legión de Honor
Grimaldi, Carlota
Monegascas del siglo XX
Nacidos en Constantina (Argelia)
Duquesas de Valentinois
Hijos ilegítimos de monarcas de Mónaco
Fallecidos en París
Duques de Valentinois